L'edizione 2011-2012 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo ottavo titolo. Il campionato è iniziato il 5 agosto 2011 e si è concluso il 5 maggio 2012.

Capocannoniere del torneo è stato Klaas-Jan Huntelaar dello Schalke 04 con 29 reti.

Stagione

Novità 
Le neopromosse sono in questa stagione l'Hertha Berlino, vincitrice della Zweite Bundesliga, e l'Augusta, che centra la prima promozione nella massima serie e che diventa la 51ª squadra a parteciparvi. Le due matricole sostituiscono le retrocesse St. Pauli ed Eintracht Francoforte, mentre il Borussia Mönchengladbach mantiene la categoria vincendo lo spareggio-retrocessione (Relegationsspiel) contro il Bochum.

Grazie al sorpasso della federazione tedesca su quella italiana nella classifica del coefficiente UEFA, dalla questa stagione il campionato tedesco torna dopo dieci anni a qualificare le prime quattro squadre alla Champions League: le prime tre direttamente ai gironi, la quarta ai play-off. Le squadre al quinto e sesto posto si qualificano invece per l'Europa League.

Avvenimenti 
Il campionato viene comandato fin dalle prime giornate dal Bayern Monaco, che si laurea anche campione d'inverno. Intanto però i campioni in carica del  di Jürgen Klopp si portano in testa dal ventesimo turno, e vanno a vincere il loro ottavo titolo con otto punti di vantaggio proprio sui bavaresi. In coda l'Hertha Berlino perde lo spareggio e retrocede in Zweite Bundesliga, mentre il Borussia Dortmund vince anche la Coppa di Germania, ottenendo così il double.

Il Bayern è però protagonista nella Champions League, dove raggiunge la finale. La partita, giocata nello stadio di casa viene però vinta ai calci di rigore dal Chelsea.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2012-2013
      Ammessa agli spareggi (Percorso piazzate) della UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2012-2013
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2011-2012
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Borussia Dortmund (25)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Dortmund (3)
 Miglior attacco: Borussia Dortmund (80 gol segnati)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (22 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Borussia Dortmund e Bayern Monaco (+55)
 Maggior numero di pareggi: Augusta (14)
 Minor numero di pareggi: Bayern Monaco e Schalke 04 (4)
 Minor numero di vittorie: Kaiserslautern (4)
 Maggior numero di sconfitte: Colonia (20)
 Peggior attacco: Kaiserslautern (24 gol segnati)
 Peggior difesa: Colonia (75 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Colonia (-36)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Voci correlate 
2. Fußball-Bundesliga 2011-2012
Coppa di Germania 2011-2012

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011